Pleisterplaats (reizen), een plek waar mensen onderweg halthouden
aan snelwegen: verzorgingsplaats
Pleisterplaats (trekroute), een plek waar vogels tijdens de trek verblijven
Trekpleister (toerisme), een plek waar mensen komen om zich te amuseren